Grand Prix 1989 bezeichnet folgende Veranstaltungen:

 Grand Prix 1989 (Snooker), Snookerturnier
 Grand Prix de Paris 1989, Bahnradsport-Wettbewerb, siehe Grand Prix de Paris (Radsport)
 Grand Prix der Volksmusik 1989, Musikwettbewerb
 Grand Prix Eurovision de la Chanson 1989, internationaler Musikwettbewerb, siehe Eurovision Song Contest 1989
 World Badminton Grand Prix 1989, Badminton-Turnierserie
 Grand Prix 1989 (Tennis), Tennis-Turnierserie

Siehe auch:
 Formel-1-Weltmeisterschaft 1989, 16 Grand-Prix-Rennen